Bugno ima više značenja:
 Bugno, Mantua
 Bugno, Rovigo